Woodborough – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Woodborough – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)